Die Erste Liga 2003 war die neunte Spielzeit der zweithöchsten kasachischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 9. Mai und endete am 26. Oktober 2003.

Modus 
Die 23 Mannschaften waren in zwei regionalen Gruppen aufgeteilt. Jedes Team spielte hierbei zweimal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt auf, die beiden Zweitplatzierten spielten gegen den 14. bzw. 15. der Superliga um den Aufstieg.

Gruppe Südwest 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Gruppe Nordost 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Play-offs 
Die beiden Zweitplatzierten traten gegen den 14. bzw. 15. der Superliga an.

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle rsssf.com

Einzelnachweise 

2003
Fußballsaison 2003